Fur and Gold — дебютный альбом британской исполнительницы Наташи Хан, выступающей под псевдонимом Bat for Lashes, изданный 11 сентября 2006 года. Альбом был номинирован на Mercury Prize в 2007 году. Fur and Gold получил 81 балл из 100 по рейтингу сайта Metacritic.

Список композиций

Позиции в чартах

Хронология релизов 

Статус

Примечания

Ссылки 
 Интервью Наташи Хан для Wikinews

Дебютные альбомы 2006 года
Британские поп-песни